Deprecierea leului moldovenesc se poate referi la următoarele:

 Deprecierea leului moldovenesc (1998)
 Deprecierea leului moldovenesc (2015)

Dezambiguizare